Giovanni Cantacuzeno (XII secolo – 1176) – ufficiale (sebastos) dell'esercito bizantino
 Giovanni Cantacuzeno (XII secolo – 1195) – cesare e generale bizantino
 Giovanni Cantacuzeno (fl. c. 1342 – 1380) – principe bizantino
 Giovanni Cantacuzeno (fl. 1244–1250) –  nobile bizantino
 Giovanni VI Cantacuzeno (1292-1383) – imperatore bizantino